Charleroi kan verwijzen naar:

 Charleroi, een stad in België, provincie Henegouwen
Sporting Charleroi, een voetbalclub uit deze stad
Station Charleroi-Centraal, het belangrijkste treinstation van de stad
Vliegveld Charleroi, officieel Brussels South Charleroi Airport, aan de noordrand van Charleroi
 Arrondissement Charleroi, een arrondissement van de provincie Henegouwen
 Charleroi (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse deelstaat Pennsylvania
 North Charleroi, een Amerikaanse plaats ten noorden van Charleroi in Pennsylvania